

Enologia
Asti – vino DOCG italiano
Asti spumante – vino piemontese
Asti spumante metodo classico – vino piemontese
Moscato d'Asti – vino piemontese
Moscato d'Asti vendemmia tardiva – vino piemontese
Moscato d'Asti Canelli – vino piemontese
Moscato d'Asti Santa Vittoria d'Alba – vino piemontese
Moscato d'Asti Santa Vittoria d'Alba vendemmia tardiva – vino piemontese
Moscato d'Asti Strevi – vino piemontese

Coppa Asti – bicchiere che prende il nome dal famoso spumante italiano

Geografia
Asti – città del Piemonte
Provincia di Asti – provincia del Piemonte
Asti – area non incorporata della California, Stati Uniti d'America

Persone 
Adriana Asti – attrice e doppiatrice italiana
Anna Asti - cantante ucraina 
Cesare Asti – attore teatrale italiano
Daniele Asti – ex ciclista su strada italiano
Emanuele Asti – cantante, compositore e produttore discografico italiano
Gianni Asti (n. 1935) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Gianni Asti (n. 1947) – allenatore di pallacanestro italiano
Giuseppe Asti – calciatore italiano
Luigi Asti – allenatore di calcio e calciatore italiano
Sergio Asti – architetto e designer italiano

Altro 
 Associazione Sportiva Dilettantistica Asti – società calcistica italiana